Otto Soltau ist der Name folgender Personen:

* Otto Soltau (Geistlicher) (1880–1966), deutscher Geistlicher
 Otto Soltau (Künstler) (1885–1915), deutscher Maler